Рубис — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рубис, Игорь Иванович — конструктор в области кораблестроения, главный конструктор эскадренных миноносцев проектов 956 и 956-Э.
 Рубис, Николай Константинович (1866—?) — врач, депутат Государственной думы II созыва от Черниговской губернии, известен также как Н. К. Рубисов.
 Рубис, Павел Иванович (1923—1996) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Рубис, Пётр Ефимович (1916—1998) — советский государственный деятель.